Ligusticum lobatum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Thomas Walter, och fick sitt nu gällande namn av Minosuke Hiroe. Ligusticum lobatum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
lobatum